Long Cay, île des Bahamas ;
 Long Cay, île des îles Caïcos ;
 Long Cay, île des îles Turks.